Valea Crișului se poate referi la:

Valea Crișului, Bihor
Valea Crișului, Covasna

Altele 
Râul Valea Crișului (dezambiguizare)

Vezi și 
Valea Mare de Criș (dezambiguizare)

Criș (dezambiguizare)

Toponime românești